Лос Лирос има више значења:

 Лос Лирос (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лирос (Сантијаго Тапестла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику